Šarže může být:

synonymum pro vojenskou či policejní hodnost
šarže (divadlo) – manýristicky pojatá role

dávka materiálu, množství látky vyráběné nebo zpracovávané najednou (ve stejnou dobu) – výrobní šarže
hutní vsázka do pece
obsah keramické pece při vypalování vsázky